Richard Howell (n. 1990) – cestista statunitense
 Richard Howell – fumettista statunitense
 Richard Howell (1754-1802) – politico statunitense, Governatore del New Jersey